Ногербек — фамилия. Известные носители:
 Ногербек, Алтынай Бауыржанкызы (род. 1976) — казахская актриса театра и кино.
 Ногербек, Бауыржан Рамазанулы (род. 1948) — казахский киновед, историк и теоретик кино, кинокритик, педагог, профессор искусствоведения.